«Правосудие» () — американский телевизионный сериал в жанре криминальной драмы. Он основан на рассказе Элмора Леонарда «Приготовиться, взрываю!», опубликованном в 2000 году. Главный герой сериала — современный помощник маршала США Рейлан Гивенс, обладающий многими чертами законника XIX века. Действие сериала разворачивается в штате Кентукки. Премьера сериала состоялась 16 марта 2010 года на американском канале FX. 20 января 2015 года начался показ шестого и финального сезона.

Сериал «Правосудие» был высоко оценён критиками и за первые три сезона получил семь номинаций на премию «Эмми». В 2011 году Марго Мартиндейл получила «Эмми» за лучшую роль второго плана, в 2012 году Джереми Дэвис был отмечен премией в номинации «Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале».

Сюжет 
Маршал Рейлан Гивенс — современный страж правопорядка, действующий в стиле законников XIX века. Он — герой-одиночка в ковбойской шляпе, отличный стрелок с собственными понятиями о правосудии, что делает его головной болью как для преступников, так и для собственного начальства. В первой серии Гивенса переводят из Майами, где он застрелил одного из крупных криминальных боссов, в родной для него Кентукки. Рейлан сталкивается с друзьями детства и отцом, которые теперь живут по другую сторону закона, а также со своей бывшей женой Вайноной, к которой у него сохранились чувства.

Актёры и персонажи 
Тимоти Олифант играет главную роль — маршала Рейлана Гивенса. Элмор Леонард отметил, что Олифант идеально вписался в образ придуманного им героя. В 2011 году Олифант был номинирован на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль. Роль начальника Рейлана, шефа Арта Маллена, исполнил Ник Сирси. Джейкоб Питтс и Эрика Тейзел играют маршалов Тима Гаттерсона и Рейчел Брукс, которые во многих сериях выступают напарниками Рейлана. Джоэль Картер играет Эву Краудер, местную красавицу, застрелившую своего мужа-преступника, с которой у Рейлана завязывается роман. Роль Вайноны Хокинс, бывшей жены Рейлана, исполнила Натали Зиа. Уолтон Гоггинс играет Бойда Краудера, старого приятеля Рейлана, который впадает в крайности — от лидерства в неонацистской группировке до праведного главы религиозной общины. Актёрское исполнение Гоггинса было отмечено номинацией на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в 2011 году.

В главных ролях 
 Тимоти Олифант — маршал Рейлан Гивенс
 Ник Сирси — маршал Арт Маллен
 Джоэль Картер — Эва Краудер
 Джейкоб Питтс — маршал Тим Гаттерсон
 Эрика Тэйзел — маршал Рейчел Брукс
 Натали Зиа — Вайнона Хокинс
 Уолтон Гоггинс — Бойд Краудер

Второстепенный состав 
 Дэвид Мюнье — Джонни Краудер
 Рэймонд Дж. Бэрри — Эрло Гивенс
 Джери Бернс — Вайнн Даффи
 Джереми Дэвис — Дикки Беннетт
 Джонатан Ковальски — Майк
 Дэймон Херриман — Дьюи Кроу
 Эбби Миллер — Эллен Мэй
 Кейтлин Девер — Лоретта Маккриди
 Джейкоб Лофленд — ''Кендал Кроуи

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2010 году
Драматические телесериалы США
Криминальные телесериалы США
Программы телеканала FX
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Sony Pictures Television
Программы — лауреаты премии Пибоди
Телесериалы США, завершённые в 2015 году